CGC est un sigle qui peut désigner :
 Confédération générale des cadres (CGC), il s'agit d'un syndicat français devenu en 1981 la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC). Il demeure courant de désigner la CFE-CGC uniquement par le signe CGC ;
 Compagnie générale de construction, une ancienne compagnie de construction ferroviaire basée à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, France ;
 Contenu généré par les consommateurs.
 Commission géologique du Canada
 Chemin de Grande Communication

CGC est un code qui peut désigner :
 .

CGC est un codon, qui signifie :
 Arginine, selon le code génétique.

Code IATA des aéroports